Edward Piemoncki  lub Edward Sabaudzki-Achaja , zwany także Wojciechem , Azo, urodził się przed 9 czerwca 1330 roku, w Piemoncie, zmarł w lutym 1395 – prałat sabaudzki w XIV wieku.

Rodzina 
Edward był synem Filipa I hrabiego Piemontu i jego drugiej żony Katarzyny Tour Pin  († 1337), córki Humberta I delfina Viennois .

Jego brat, Jakub (1315 † 1367), był księciem Piemontu. Dwaj inni bracia również zajmowali wysokie pozycje: Amadeusz († 1376), był biskupem Maurienne i Lozanny; Tomasz (1329 † ok. 1360), był biskupem Turynu i biskupem Aosty.

Życiorys 
Mnich, należących do zakony Cluny w 1346 roku, zostaje  przeorem w klasztorze Bourget w 1360, aby następnie stanąć na czele opactwa benedyktynów w Saint-Just-de-Suse w diecezji Pinerolo, dziś znajdującego się w Piemoncie, w 1366.

Zostaje biskupem Belley w 1370 roku, a następnie kięciem-biskupem Sion i hrabią Valais w 1374 roku. Od 1386 r. aż do swojej śmierci jest arcybiskupem-hrabią Tarentaise.

Rodowód

Przypisy 

Benedyktyni (biografie)
Dynastia sabaudzka
Biskupi Belley-Ars
Zmarli w 1395